La Karaliaus Mindaugo taurė 2018-2019, o Kidy Tour Karaliaus Mindaugo taurė per ragioni di sponsorizzazione, è la 14ª Coppa di Lituania di pallacanestro maschile (la 4ª con il nome di Karaliaus Mindaugo taurė).

Partite

Turni eliminatori

Primo turno

|}

Secondo turno

|}

Fase finale

Tabellone

Finale

Voci correlate 
Lietuvos krepšinio lyga 2018-2019

Collegamenti esterni 

Pallacanestro nel 2018
Pallacanestro nel 2019
Coppa di Lituania di pallacanestro maschile